ABN AMRO World Tennis Tournament 2017 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2017 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 854 365 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Holandii